Il termine Geleng, cognome di origini tedesche, può riferirsi a:

Otto Geleng (1843-1939) – pittore tedesco;
Rinaldo Geleng (1920-2003) – pittore e cartellonista cinematografico italiano, parente di Otto;
Massimo Antonello Geleng (1946) – scenografo, costumista e creatore di effetti speciali cinematografici italiano, figlio di Rinaldo;
Giuliano Geleng (1949-2020) – pittore e cartellonista cinematografico italiano, figlio di Rinaldo.
Orio Geleng (1983) – pittore italiano, figlio di Giuliano e nipote di Rinaldo Geleng.